Ива́шко — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Ивашко, Александр Иванович (1924—1990) — Герой Советского Союза.
 
 Ивашко, Григорий Лазаревич (1921—1945) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 
 Ивашко, Илья Владимирович (род. 1994) — белорусский теннисист.
 Ивашко, Людмила Александровна (1928—2019) — советский и российский филолог.
 Ивашко, Маркиян Владимирович (род. 1979) — украинский спортсмен, лучник.
 Ивашко, Павел Александрович (род. 1994) — российский легкоатлет.
 Ивашко, Пётр Анатольевич (род. 1971) — белорусский биатлонист.
 Ивашко, Руслан Викторович (род. 1986) — украинский футболист.
 Ивашко, Эдий (род. 1985) — латвийский футболист.

 Иоанн (Ивашко) (?) — псковский дьяк.

См. также 
 Ивашко (сказка) — русская народная сказка.
 Ивашко и Баба-Яга — советский мультфильм 1938 года.